Cozzano kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cozzano, kommun på Korsika, Département de la Corse-du-Sud,

Italien 

 Cozzano (ort i Italien), Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 

Robotskapade Italienförgreningar